Viorela este un prenume feminin românesc care se poate referi la:
 Viorela Filip (n. 1951), interpretă română
 Viorela Mihăescu (n. 1948), pictoriță română
 Ionela-Viorela Dobrică (n. 1989), politiciană română

Vezi și 
 Viorea
 Viorel
 Viorica

Prenume feminine românești